95 км — пассажирская железнодорожная платформа Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена напротив улицы Победы Южного района города Воткинска Удмуртской Республики. Время движения от Ижевского вокзала — 90 минут.

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии
Остановочные пункты Ижевского региона Горьковской железной дороги